Voorzorg of preventie, voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen
 Voorzorg (plantage), een plantage en ziekenkolonie in Suriname
 Voorzorgsprincipe, een filosofisch en beleidsprincipe 
 sociale voorzorg, een verouderde Belgisch-Nederlandse term voor sociale zekerheid en sociale voorzieningen; zie ook Lijst van Belgische ministers van Arbeid en Sociale Voorzorg

Zie ook 
 De Voorzorg (doorverwijspagina)